Duvall può riferirsi a:

Geografia
 Duvall – città statunitense nello Stato di Washington
 Duvall – comunità non incorporata statunitense nello Stato del Wisconsin

Persone
 Clea DuVall – attrice statunitense
 Earl Duvall – fumettista statunitense
 Samuel Duvall – arciere statunitense
 Shelley Duvall – attrice statunitense
 Robert Duvall – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Wayne Duvall – attore e comico statunitense
 William DuVall – cantante e chitarrista statunitense

Personaggi
 Henry Duvall – personaggio della tetralogia di Bartimeus